Вильота () — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Вильота, Мария де (1980—2013) — испанская автогонщица.
 Вильота, Эмилио де (род. 1946) — испанский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Вильота, Франсиско (1873—1949) — испанский пелотист.

Топоним 
 Вильота-дель-Парамо — населённый пункт и муниципалитет в Испании.

См. также 
 Виллота